Cambodia League (2010) – 26. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Kambodży. W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn, grając systemem mieszanym. Sezon zasadniczy rozpoczął się 27 marca, a zakończył 8 sierpnia 2010. Faza play-off trwała od 15 do 21 sierpnia 2010 roku. Tytułu nie obroniła drużyna Nagacorp FC. Nowym mistrzem Kambodży został zespół Phnom Penh Crown FC.

Drużyny

Przebieg rozgrywek

Sezon zasadniczy 

Źródło: Soccerway

Baraże o mistrzostwo 
 Półfinały
 14 sierpnia 2010, Stadion Olimpijski, Preah Khan Reach FC – Build Bright United 2 – 1 
 15 sierpnia 2010, Stadion Olimpijski, Phnom Penh Crown FC – Nagacorp FC 4 – 2 

 Mecz o 3. miejsce
 20 sierpnia 2010, Stadion Olimpijski, Build Bright United – Nagacorp FC 2 – 2 (karne: 5 – 3)
		
 Finał

Zespół Phnom Penh Crown FC został mistrzem Kambodży w sezonie 2010 i tym samym zakwalifikował się do Pucharu Prezydenta AFC w sezonie 2011.

Spadek 
Z Cambodia League spadły zespoły Wat Phnom FC oraz Chhma Khmao.

Zobacz też 
 Cambodia League

Przypisy 

2010 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Kambodży
Kambodża w XXI wieku